Lamptey ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Obetsebi-Lamptey (1902–1963), ghanaischer Politiker
 Jacob Okanka Obetsebi-Lamptey (1946–2016), ghanaischer Politiker, Moderator, Fernseh- und Radioproduzent
 Nii Lamptey (* 1974), ghanaischer Fußballspieler
 Tariq Lamptey (* 2000), englisch-ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Obetsebi-Lamptey